Letnie Mistrzostwa Słowenii w Skokach Narciarskich – zawody odbyły się 8 października 2017 roku w miejscowości Kranj. Konkursy w ramach mistrzostw rozgrywały się na skoczni normalnej Bauhenk.

Wśród kobiet tytuł mistrzowski wywalczyła Ema Klinec skacząc na 102 i 104 metr. Na drugiej pozycji ze stratą prawie trzech punktów uplasowała się Nika Križnar, której odległości to 105 i 104,5 metra. O jej pozycji przesądziły słabsze noty za styl. Podium zawodów uzupełniła Urša Bogataj. Jej oba skoki to 94,5 metra. Strata jaką miała do drugiej zawodniczki wyniosła prawie trzydzieści punktów. W konkursie kobiet wystartowało trzynaście skoczkiń.

Kategorię mężczyzn wygrał Timi Zajc. Jego skoki wyniosły kolejno 107,5 oraz 106,5 metra i dały mu przewagę sześciu punktów nad będącym na drugim miejscu Nejcem Dežmanem. Na trzecim stopniu podium uplasował się Tilen Bartol tracąc do drugiego miejsca zaledwie cztery punkty. W zawodach wystąpiło pięćdziesięciu zawodników.

W ramach mistrzostw odbył się również konkurs drużyn mieszanych. Na starcie pojawiło się pięć ekip, w skład których wchodziły dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Najlepszym z zespołów okazała się być drużyna SSK Alpina, której nota łączna to 904,6 punktu. Drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno pierwsza drużyna SSK Ilirija oraz SK Zagorje.

Wyniki

Konkurs indywidualny kobiet [HS109]

Konkurs indywidualny mężczyzn [HS109]

Konkurs drużyn mieszanych [HS109]

Bibliografia

Przypisy 

Mistrzostwa Słowenii w skokach narciarskich
2017 w Słowenii
Sezon 2017/2018 w skokach narciarskich
Sport w Kranju